Нарака (Naraka) :

 Нарака — адский мир в ведизме, индуизме, брахманизме, джайнизме и буддизме:
 Нарака (индуизм) — расположен глубоко под землёй;
 Нарака (буддизм) — мир нараков — адских существ, где самый глубокий — Авичи-нарака.
 Нарака — злой демон из асуров, самый непримиримый и страшный враг богов.